Shtylla ist der Familienname folgender Personen:
 Behar Shtylla (1918–1994), albanischer kommunistischer Politiker
 Medar Shtylla (1907–1963), albanischer kommunistischer Politiker